Épieds (Aisne)
 Épieds (Eure)
 Épieds (Maine-et-Loire)
ook:
Épieds-en-Beauce,    Loiret